Phước Thành (Bình Định), een xã in district Tuy Phước, provincie Bình Định
 Phước Thành (Ninh Thuận), een xã in district Bác Ái, provincie Ninh Thuận
 Phước Thành (Quảng Nam), een xã in district Phước Sơn, provincie Quảng Nam